Беседы — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Старосельского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Кипеловское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Кипеловский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 75 км, до центра муниципального образования Стризнево по прямой — 14 км. Ближайшие населённые пункты — Минейка, Чернеево, Ивонино.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района